Логическая функция:
 Двоичная логическая функция — Булева функция;
 Троичные логические функции